Guapiara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guapiara (ort), São Paulo, 
 Guapiara (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar